

Patronyme 

 James Iha (1968-), un musicien de rock.

Sigle 
IHA est un sigle qui peut désigner :
 insuffisance hépatique aiguë, une altération aiguë grave de la fonction hépatocellulaire ;
 Institut historique allemand, un centre de recherche international en histoire. 
, groupe d'influence international du secteur de l'hydroélectricité. 
 L'Agence İhlas, une agence de presse turque.

Voir aussi 
 Steng Iha, des divinités célestes de la mythologie tibétaine